USIC steht für:

 Union suisse des sociétés d’ingénieurs-conseils, die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen
 United States Intelligence Community, Zusammenschluss von 17 US-Nachrichtendiensten

Abkürzung